Op het toernooi van Wimbledon in 2004 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 23 juni tot en met 4 juli 2004.

Titelverdedigers Martina Navrátilová en Leander Paes waren als negende geplaatst. In de derde ronde werden ze uitgeschakeld door de latere winnaars, broer en zus Black uit Zimbabwe.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Mahesh Bhupathi, bereikte de kwartfinale. Daarin werden ze verslagen door het Amerikaanse koppel Lindsay Davenport / Bob Bryan.

De als zesde geplaatste zus en broer Cara en Wayne Black wonnen het toernooi. Ze versloegen in de finale het als achtste geplaatste Australische koppel Alicia Molik en Todd Woodbridge in drie sets, met een lange tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel, na Roland Garros 2002. Geen van beiden had eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Drie Belgen namen deel aan het toernooi. Els Callens speelde samen met Zuid-Afrikaan Robbie Koenig – ze bereikten de derde ronde. Olivier Rochus en zijn Amerikaanse partner Meilen Tu werden in de tweede ronde uitgeschakeld. Tom Vanhoudt en Jelena Kostanić-Tošić uit Kroatië kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelnemers.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2004